Iron Sky steht für: 

 Iron Sky (Film), eine Science-Fiction-Komödie des finnischen Regisseurs Timo Vuorensola aus dem Jahr 2012
 Iron Sky: The Coming Race, eine Science-Fiction-Komödie des finnischen Regisseurs Timo Vuorensola
 Iron Sky: Invasion, ein Videospiel aus dem Jahr 2012
 Iron Sky, Song von Paolo Nutini aus dem Jahr 2014  
 Iron Sky, Song von Mega City Four aus dem Jahr 1993